Се́туньский проезд — название улиц на территории района Раменки в Москве.

 1-й Сетуньский проезд
 2-й Сетуньский проезд
 3-й Сетуньский проезд
 4-й Сетуньский проезд